Burlington Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burlington Lake (Indiana)
 Burlington Lake (Missouri)
 Burlington Lake (Campbell County, Wyoming)
 Burlington Lake (Natrona County, Wyoming)